Pascua peut faire référence à :

Toponyme 

 Río Pascua, fleuve chilien, situé dans la province de Capitán Prat.

Patronyme 

 Lucila Pascua (née en 1983), joueuse espagnole professionnelle de basket-ball ;
 Rolando Pascua (né en 1965), boxeur philippin.

Autres 
Pascua peut également désigner :
 Clásica de Pascua, une course cycliste espagnole disputée autour de la ville de Padrón, en Galice.
 Mona de Pascua, une brioche typique espagnole.
 Pan de Pascua (Pain de Noël), une brioche du Chili.

Homonymie d'hydronyme